Alpetragius peut désigner :
 Alpetragius, nom latinisé de Nur Ed-Din Al Betrugi, astronome, philosophe et juge marocain du XIIe siècle ;
 Alpetragius, cratère lunaire.